Sexual Healing (trad : guérison sexuelle) peut désigner :
 Sexual Healing, chanson de Marvin Gaye sortie en 1982 ;
 Sexual Healing, film dramatique-érotique américain, réalisé par Howard Cushnir en 1993 :
 Sexual Healing, film américano-luxembourgeois réalisé par Julien Temple ;
 Guérison sexuelle, premier épisode de la saison 14 de la série télévisée South Park.